Afterlife () — может означать следующее:

Компьютерные игры 
 «Afterlife» — компьютерная игра в жанре симулятора бога, выпущенная компанией LucasArts в 1996 году.

В культуре 
В музыке
 «Afterlife» — песня Грейсона Ченса (2015), первый сингл из альбома «Somewhere Over My Head».

В кинематографе
 «After Life» — британский телесериал (2019—2022).

См. также 
 После жизни
 После смерти